Кашпур — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Кашпур, Владимир Терентьевич (1926—2009) — советский и российский актёр театра и кино, народный артист РСФСР.
 Кашпур, Марфа Семёновна — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда.